Schützenplatz bezeichnet:

 regionale Bezeichnung für einen Festplatz
 Schützenplatz (Hannover), Stadtteil von Hannover
 Lüneburg-Schützenplatz, Stadtteil von Lüneburg